Вале́рий Никола́евич Фили́ппов (27 января 1939 — 26 апреля 2019) — советский и российский художник. Народный художник России (2007).

Биография 
Родился 27 января 1939 года в Москве.

В 1965 году окончил художественный факультет ВГИКа, учился в мастерской И. А. Шпинеля.

С 1967 года — художник-постановщик киностудии «Мосфильм», участвовал в постановке многих художественных фильмов, в частности, «Пустыня» (1967 — первая постановка, совместно с В. Шестаковым), «Высокое звание» (1973), «Юлия Вревская» (1977), «Суета сует» (1979), «Коней на переправе не меняют» (1980), «Земля Санникова» (1973), «На Верхней Масловке » (2004), а также телевизионных фильмов творческого объединения «Экран» — «Сохранившие огонь», «Однокашники», «Принцесса цирка», «Адъютант его превосходительства».

Как художник принимал участие в выставках Ассоциации художников кино, театра, телевидения (1992, 1996, ЦДК), Гильдии художников театра и кино (1997, ЦДК), Всероссийской художественной выставка «Россия» (1999, ЦВЗ «Манеж») и других.

В 1989 году получил Государственную премию СССР (фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…»).

Скончался 26 апреля 2019 года на 81 году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Государственная премия СССР (1989)
 Почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» (2000) — за заслуги в области искусства
 Почётное звание «Народный художник Российской Федерации» (2007) — за большие заслуги в области изобразительного искусства.

Примечания

Ссылки 
 Фильмография на Imdb
 Филиппов Валерий Николаевич
 Филиппов Валерий Николаевич

Художники России
Художники СССР
Персоналии:Мосфильм
Выпускники ВГИКа
Художники-постановщики XX века
Художники-постановщики XXI века
Художники-постановщики России
Художники-постановщики СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище